Ветвица — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ветвица — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Ветвица — деревня в Чечерском районе Гомельской области.